Austria:
 Rinn – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Innsbruck-Land

Osoby:
 Danuta Rinn – polska piosenkarka
 Hans Rinn – niemiecki saneczkarz
 Louis Rinn – francuski oficer

Zobacz też:
 Rin